Cryptinae — крупнейшее подсемейство наездников семейства Ichneumonidae. Распространены всесветно. Более 5000 видов.

Описание 
Крылатые, иногда бескрылые или с укороченными крыльями наездники. Длина переднего крыла от 2 до 27 мм. Наличник явственно отделён от лица. Эктопаразиты куколок (предкуколок, коконов) различных насекомых, но преимущественно бабочек (Lepidoptera), пилильщиков, браконид, ихневмонид, сетчатокрылых, жуков-вертячек, двукрылых, ручейников и коконов пауков. Самка наездника парализует или убивает жертву яйцекладом. Яйцо откладывается снаружи, личинки эктопаразитические.
Простого морфологического диагноза Cryptinae не существует, но большинство видов можно распознать по выпуклому наличнику; стернаулюс заметный; первый тергит метасомы с дыхальцем на середине или за ним; и отчетливая ареолета (ячейка 1+2Rs) на переднем крыле.

Палеонтология 
В ископаемом состоянии известны из раннего эоцена США.

Систематика 
Крупнейшее подсемейство ихневмонид. Мировая фауна в широком таксономическом объёме включает около 400 родов и около 5100 видов, в Палеарктике — 160 родов и около 1800 видов. Фауна России включает 83 рода и около 350 видов наездников-ихневмонид этого подсемейства. В новом узком таксономическом объёме с 2017 года включает 274 рода (122 рода остались в Phygadeuontinae и 2 рода в Ateleutinae). .

Таксономия 
Подсемейство имеет сложную таксономическую историю. Название подсемейства вызывало споры в течение многих лет из-за неуверенности в применении родового имени Cryptus. Долгое время подсемейство принималось в широком таксономическом объёме с несколькими синонимами (=Gelinae, =Phygadeuontinae, =Hemitelinae). Gelinae — это имя, которое использовал крупнейший ихневмонидолог Henry Townes в 1969 году в своей фундаментальной монографии. В обзоре семейств ихневмонид, проведенном в 1976 году Фиттоном и Голдом таксон Gelinae был синонимизирован под Hemitelinae, а затем в 1978 году как Phygadeuontinae. Однако в связи с решением Opinion № 1715 Международной комиссии по зоологической номенклатуре согласно Международного кодекса зоологической номенклатуры в 1994 году о сохранении статуса рода Cryptus Fabricius, 1804, и Gelinae, и Phygadeuontinae стали младшими синонимами подсемейства Cryptinae. Позже Сантос ограничил объём подсемейства в 2017 году, включив в него только трибы Aptesini (24) и Cryptini (250), сформировав отдельные семейства Claseinae и Phygadeuontinae для оставшихся триб Claseini (1 род) и Phygadeuontini (122 рода) соответственно. Среди синонимов Phygadeuontinae остались известные названия (=Gelinae, Hemitelinae, Hemiteloidae, Stilpnoidae, Hemigastrini, Myersiidae).
Поэтому разные источники выделяют разное число триб (2, 3 или 4 трибы).
Также в 2017 году подтриба Ateleutina была выделена в отдельное подсемейство Ateleutinae stat.n., а Phygadeuontinae stat. rev. признано полифелитическим, близким к Ichneumoninae, Ateleutinae или Cryptini. Cryptinae включены в кладу Ichneumoniformes, включающую подсемейства Adelognathinae, Agriotypinae, Ateleutinae, Brachycyrtinae, Claseinae, Cryptinae (= Gelinae, Hemitelinae, Phygadeuontinae), Eucerotinae, Ichneumoninae (включая Alomyinae), Labeninae, Microleptinae и Pedunculinae.

Триба Claseini Townes, 1969 
часть Labiinae по Townes; Gauld (1978) — Неотропика, или в статусе Claseinae
 Clasis Townes, 1966
 Ecphysis Townes, 1969

Триба Cryptini Kirby, 1837 
или Mesostenini, 15 подтриб.

 Подтриба Agrothereutina
 Agrothereutes Förster, 1850 
 Spilocryptus Thomson, 1873
 Dayro Cameron, 1902
 Amauromorpha Ashmead, 1905
 Eripternimorpha Viereck, 1913
 Apsilops Förster, 1869
 Heterotypus Förster, 1869
 Dapanus Förster, 1869
 Sorbas Ashmead 1900
 Trichocryptus Thomson, 1873
 Neostricklandia Viereck, 1925
 Trichestema Cushman, 1927
 Aritranis Förster, 1869
 Hoplocryptus Thomson, 1873
 Gambrus Förster, 1869
 Kaltenbachia Förster, 1869
 Hygrocryptus Thomson, 1873
 Allocryptus Viereck, 1917
 Hidryta Förster, 1869
 Brachycryptus Thomson, 1873
 Euthycryptus Jussel, 1907
 Idiolispa Förster, 1869
 Liocryptus Thomson, 1873
 Paracryptus Szépligeti, 1916
 Mesostenidea Viereck, 1914
 Pycnocryptodes Aubert, 1971
 Pycnocryptus Thomson, 1873
 Cylindrocryptus Ceballos, 1921
 Thrybius Townes, 1965
 Trychosis Förster, 1869
 Phaedrophadnus Cameron, 1906
 Ethaemorpha Viereck, 1913
 Orthocryptus Viereck, 1913
 Подтриба Ateleutina (или в статусе Ateleutinae)
 Ateleute Förster, 1869
 Ateleuta Schulz, 1906
 Talorga Cameron, 1911
 Tsirirella Seyrig, 1952
 Psychostenus Uchida, 1955
 Подтриба Baryceratina (или в статусе Brachycyrtinae)
 Baryceros Gravenhorst, 1829
 Christolia Brullé, 1846
 Crypturopsis Ashmead, 1900
 Neochristolia Blanchard, 1936
 Brussinocryptus Pagliano & Scarramozino, 1990
 «Neoparacryptus» Uchida, 1959 (non Ashmead, 1898: preoccupied)
 Buysmania Cheesman, 1941
 Calaminus Townes, 1965
 Ceratomansa Cushman, 1922
 Chlorocryptus Cameron, 1903
 Cochlidionostenus Uchida, 1936
 Cryptaulaxoides Uchida, 1940
 Coccygodes Saussure, 1892
 Cryptaulax Camoron, 1906
 «Coccygodes» Seyrig, 1952 (non Saussure, 1892: preoccupied)
 Jonathania Gupta, 1987
 «Rupa» Jonathan, 1971 (non Jedlicka, 1935: preoccupied)
 Lamprocryptidea Viereck, 1913
 Aplomiana Strand, 1917
 Paragambrus Uchida, 1936
 Prionacis Townes, 1970a
 Whymperia Cameron, 1903
 Protocryptus Schmiedeknecht, 1904
 Zamansa Viereck, 1912
 Подтриба Ceratocryptina
 Acromia Townes, 1961b
 Afretha Seyrig, 1952
 Aprix Townes, 1961b
 Ceratocryptus Cameron, 1903
 Pyralophagus Seyrig, 1952
 Ceratodolius Seyrig, 1952
 Chamula Townes, 1962
 Cremnocryptus Cushman, 1945
 Fitatsia Seyrig, 1952
 Ignambia Cheesman, 1953
 Lipoprion Townes, 1970a
 Lorio Cheesman, 1936
 Neaprix Gauld,1984
 Nematocryptus Roman, 1910
 Betsifia Seyrig, 1952
 Piasites Seyrig, 1952
 Rambites Seyrig, 1952
 Silsila Cameron, 1903
 Thelodon Townes, 1961b
 Trachyglutus Townes, 1970a
 Wuda Cheesman, 1936
 Подтриба Coesulina
 Coesula Cameron, 1905
 Striatostenus Uchida, 1931
 Подтриба Cryptina
 Aeglocryptus Porter, 1987
 Aeliopotes Porter, 1985
 Aglaodina Porter, 1987
 Anacis Porter, 1967
 Baeocryptus Porter, 1967
 Araucacis Porter, 1987
 Biconus Townes, 1970a
 Buathra Cameron, 1903
 Bathycrisis Cameron, 1905
 Caenocryptoides Uchida, 1936
 Caenocryptus Thomson, 1873
 Habrocryptoides Uchida, 1952
 Pseudischnus Walkley, 1954
 Caenopelte Porter, 1967
 Camera Townes, 1962
 Chilecryptus Porter, 1987
 Chromocryptus Ashmead, 1900
 Mesostenimorpha Viereck, 1913
 Compsocryptus Ashmead, 1900
 Cryptoideus Ashmead, 1900
 Callicryptus Ashmead, 1900
 «Stictocryptus» Cameron, 1908 (non Cameron, 1907: preoccupied)
 Sophocryptus Mallo, 1961
 Cosmiocryptus Cameron, 1902
 Cryptopteryx Ashmead, 1900
 Cryptus Fabricius, 1804
 Eucryptus Haldeman, 1842
 Itamoplex Förster, 1869
 Plesiocryptus Cameron, 1903
 Cyanodolius Seyrig, 1952
 Cyanopelor Townes, 1973
 Cyclaulus Townes, 1970a
 Dihelus Townes, 1970a
 Diplohimas Townes, 1970a
 Distictus Townes, 1966
 Dochmidium Porter, 1967
 Dotocryptus Brèthes, (1918) 1919
 Enclisis Townes, 1970a
 Etha Cameron, 1903
 Gessia Townes, 1973
 «Idiostoma» Cameron, 1905 (non Walsingham, 1882; Arrow, 1904: preoccupied) (Townes & Townes, 1973)
 Glabridorsum Townes, 1970a
 Gyropyga Townes, 1970a
 Hedycryptus Cameron, 1903
 Apachia Townes, 1970a (Townes & Townes, 1973)
 Hypsanacis Porter, 1987
 Ischnus Gravenhorst, 1829
 Habrocryptus Thomson, 1873
 Aglaocryptus Cameron, 1903
 Erythrocryptus Cameron, 1905
 Itamuton Porter, 1987
 Joppidium Cresson, 1872
 Joppoceras Ashmead, 1900
 Opisoxestus Ashmead, 1900
 Isocryptus Brèthes, 1927
 Lanugo Townes, 1962
 Leptarthron Townes, 1970a
 Meringopus Förster, 1869
 Goniocryptus Thomson, 1873
 Mesophragis Seyrig, 1952
 Monothela Townes, 1970a
 Myrmecacis Porter, 1987
 Myrmeleonostenus Uchida, 1936
 Nebostenus Gauld, 1984
 Nelophia Porter, 1967
 Neocryptopteryx Blanchard, 1947
 Neodontocryptus Uchida, 1940
 «Odontocryptus» Uchida, 1932 (non Saussure, 1892; Cameron, 1903; Szépligeti, 1916: preoccupied)
 Nippocryptus Uchida, 1936
 Nothischnus Porter, 1967
 Odontocryptus Saussure, 1892
 «Odontocryptus» Seyrig, 1952 (non Saussure, 1892; Cameron, 1903; Szépligeti, 1916; Uchida, 1932: preoccupied)
 Oecetiplex Porter, 1987
 Palmerella Cameron, 1908
 Townestenus Momoi, 1966
 Periplasma Porter, 1967
 Phycitiplex Porter, 1987
 Picrocryptoides Porter, 1965
 Reptatrix Townes, 1962
 Rhynchocryptus Cameron, 1905
 Sciocryptus Porter, 1987
 Synechocryptus Schmiedeknecht, 1904
 Trachysphyrus Haliday, 1836
 Cyanocryptus Cameron, 1903
 «Lamprocryptus» Cameron, 1910 (non Schmiedeknecht, 1904: preoccupied)
 Pseudomesocryptus Strand, 1917
 Tricentrum Townes, 1970a
 Trihapsis Townes, 1970a
 Xiphonychidion Porter, 1967
 Xylacis Porter, 1987
 Xylophrurus Förster, 1869
 Nyxeophilus Förster, 1869
 Macrocryptus Thomson, 1873
 Xylophruridea Viereck, 1912
 Xylostenus Gauld, 1984
 Zonocryptus Ashmead, 1900
 Oneilella Cameron, 1904
 Stenaulax Cameron, 1906
 Stenomeris Cameron, 1906
 Neocryptus Szépligeti, 1916
 Ancylocnema Szépligeti, 1916
 Подтриба Gabuniina
 Agonocryptus Cushman, 1929
 Ahilya Gupta & Gupta, 1985
 Amrapalia Gupta & Jonathan, 1970
 Anepomias Seyrig, 1952
 Apocryptus Uchida, 1932
 Arhytis Townes, 1970a
 Cestrus Townes, 1966
 Cryptohelcostizus Cushman, 1919
 Dagathia Cameron, 1903
 Digonocryptus Viereck, 1913
 Monogonocryptus Viereck, 1913
 «Odontocryptus» Szépligeti, 1916 (non Saussure, 1892; Cameron, 1903: preoccupied)
 Megacryptus Szépligeti, 1916
 Dinocryptiella Strand, 1917
 Eurycryptus Cameron, 1901
 Alriada Cameron, 1911
 Neotorbda Uchida, 1932
 Didiaspis Seyrig, 1952
 Gabunia Kriechbaumer, 1895
 Nadia Tosquinet, 1896
 Metarhyssa Ashmead, 1900
 Gerdius Townes, 1970a
 Hackerocryptus Gauld, 1984
 Hadrocryptus Cameron, 1903
 Hoplonopsis Szépligeti, 1916
 Kriegeria Ashmead, 1905
 Lagarosoma Gupta & Gupta, 1984
 Lophoglutus Gauld, 1984
 Microstenus Szépligeti, 1916
 Nesolinoceras Ashmead, 1906
 Pharzites Cameron, 1905
 Prosthoporus Porter, 1976
 Pterocryptus Szépligeti, 1916
 Schreineria Schreiner, 1905
 Sycophrurus Picard, 1919
 Pseudotorbda Uchida, 1932
 Pygidites Seyrig, 1952
 Spathacantha Townes, 1970a
 Tanepomidos Gupta & Jonathan, 1971
 Torbda Cameron, 1902
 Trypha Townes, 1970a
 Xanthocryptus Cameron, 1901
 «Lorentzia» Cameron, 1911 (non Cossmann, 1908: preoccupied)
 Xoridesopus Cameron, 1907
 Подтриба Glodianina
 Dicamixus Szépligeti, 1916
 Glodianus Cameron, 1902
 Lamprocryptus Schmiedeknecht, 1904
 Trapezonalis Szépligeti, 1916
 Подтриба Goryphina
 Allophatnus Cameron, 1905
 Phaedraspis Cameron, 1906
 Stictocryptus Cameron, 1907
 Baltazaria Townes, 1961b
 Bozakites Seyrig, 1952
 Foveolia Seyrig, 1952
 Lemurella Seyrig, 1952
 Buodias Cameron, 1902
 Hoeocryptus Habermehl, 1902
 Takastenus Uchida, 1931 (Gauld, 1984)
 Soratsia Seyrig, 1952
 Ceratella Seyrig, 1952
 Calosphyrum Townes, 1970a
 Ceratophenax Seyrig, 1952
 Colaulus Townes, 1970a
 Costifrons Townes, 1970a
 Debilos Townes, 1966
 Diapetimorpha Viereck, 1913
 Euchalinus Townes, 1961b
 Formostenus Uchida, 1931
 Подрод Formostenus Uchida, 1931
 Подрод Indostenus Jonathan, 1980
 Fotsiforia Seyrig, 1952
 Friona Cameron, 1902
 Lactolus Cameron, 1902
 Gambroides Betrem, 1941
 Vadonina Seyrig, 1952 
 Goryphus Holmgren, 1868
 «Psacus» Holmgren, 1868 (non Pascoe, 1866: preoccupied)
 Brachycoryphus Kriechbaumer, 1894
 Fislistina Cameron, 1902
 Fenenias Cameron, 1902
 Loiada Cameron, 1905
 Cratocryptodes Schulz, 1906
 Scenopathus Enderlein, 1914
 Miramilia Seyrig, 1952
 Hemisphragia Seyrig, 1952
 Micromavia Seyrig, 1952
 Hylophasma Townes, 1970a
 Isotima Förster, 1869
 Larpelites Cameron, 1904
 Lavinifia Seyrig, 1952
 Tsiavikites Seyrig, 1952
 Listrognathus Tschek, 1870
 Подрод Fenestula Townes, 1962
 Подрод Listrognathus Tschek, 1870
 Mesostenoideus Ashmead, 1900
 Mesostenidea Viereck, 1914
 Подрод Parorophis Townes, 1970a
 Подрод Sulvata Cameron, 1903
 Stivadens Townes, 1961
 Loxopus Townes, 1970a
 Madagascesa Kocak & Kemal, 2008 — formerly Perinetia Seyrig, 1952
 Madastenus Seyrig, 1952
 Melcha Cameron, 1902
 Menaforia Seyrig, 1952
 Necolio Cheesman, 1936
 Afrocryptus Seyrig, 1952
 Neobuodias Rao & Nikam, 1984
 Owenus Townes, 1970a
 Perjiva Jonathan & Gupta, 1973
 Piambia Seyrig, 1952
 Pseudotricapus Jonathan, 1987
 Skeatia Cameron, 1901
 Latteva Cameron, 1902
 Ancaria Cameron, 1902
 Holia Seyrig, 1952
 Syntrips Gauld, 1984
 Tanyloncha Townes, 1970a
 Tolonus Seyrig, 1952
 Mavia Seyrig, 1952
 Hegemonites Seyrig, 1952
 Mascarella Seyrig, 1952
 Trafana Seyrig, 1952
 Clypeites Seyrig, 1952
 Rarivia Seyrig, 1952
 Ilobia Seyrig, 1952
 Desia Seyrig, 1952
 Tricapus Townes, 1970a
 Tsirambia Seyrig, 1952
 Подтриба Lymeonina
 Acerastes Cushman, 1929
 Basileucus Townes, 1970a
 Bathyzonus Townes, 1970a
 Bicryptella Strand, 1917
 Dismodix Townes, 1966
 Golbachiella Townes, 1970a
 Latosculum Townes, 1966
 Lymeon Förster, 1869
 Neomesostenus Schmiedeknecht, 1904
 Christolimorpha Viereck, 1913
 Zamastrus Viereck, 1913
 Neogoryphus Roman, 1936
 Nasutocryptus Pratt, 1945
 Mallochia Viereck, 1912
 Pachysomoides Strand, 1917
 Polistiphaga Cushman, 1925
 Polycyrtidea Viereck, 1913
 Polyphrix Townes, 1970a
 Priotomis Townes, 1970a
 Rhinium Townes, 1966
 Savolia Seyrig, 1952
 Strabotes Townes, 1970a
 Toechorychus Townes, 1946
 Подтриба Melanocryptina
 Melanocryptus Cameron, 1902
 Lobocryptus Schmiedeknecht, 1904
 Hoplophorina Szépligeti, 1916
 Подтриба Mesostenina
 Acorystus Townes, 1970a
 Anupama Jonathan, 1982
 Bicristella Townes, 1966
 Cryptanura Brullé, 1846
 Polyaenus Cresson, 1873
 Polyaenidea Viereck, 1913
 Diloa Cheesman, 1936
 Gotra Cameron, 1902
 Stenaraeoides Uchida, 1932
 Ivondrites Seyrig, 1952
 Gyrolaba Townes, 1970a
 Harpura Townes, 1970a
 Hercana Townes, 1970a
 Irabatha Cameron, 1906
 Junctivena Gauld, 1984
 Mecistum Townes, 1970a
 Mesostenus Gravenhorst, 1829
 Stenaraeus Thomson, 1896
 Umlima Cameron, 1902
 Derocentrus Cushman, 1919
 Paranacis Gauld, 1984
 Polycyrtus Spinola, 1840
 Cryptanuridimorpha Viereck, 1913
 Crytopterygimorpha Viereck, 1913
 Polycyrtimorpha Viereck, 1913
 Stiromesostenuss Cameron, 1911
 Erythromesostenus Cameron, 1911
 Tomagotras Gauld, 1984
 Tretobasis Porter, 1973
 Подтриба Osprynchotina
 Acroricnus Ratzeburg, 1852
 Xenodocon Förster, 1855
 Macrobatus Holmgren, 1856
 Linoceras Taschenberg, 1865
 Leptobatides Buysson, 1896
 Agathobanchus Ashmead, 1900
 Iaria Cheesman, 1936
 Messataporus Cushman, 1929
 Nematopodius Gravenhorst, 1829
 Подрод Diapetus Cameron, 1902
 Mesostenopsis Schmiedeknecht, 1904
 Earrana Cameron, 1905
 «Parca» Morley, 1913 (non Saalmüller, 1891: preoccupied)
 Esuchonematopodius Cushman, 1922
 Подрод Microchorus Szépligeti, 1916
 Подрод Nematopodius Gravenhorst, 1829
 «Leptocryptus» Cameron, 1903 (non Thomson, 1873: preoccupied)
 Hemiphatnus Cameron, 1911
 Osprynchotus Spinola, 1841
 Distantella Saussure, 1892
 Photocryptus Viereck, 1913
 Poecilopimpla Morley, 1914;
 Neosprynchotus Schrottky, 1915
 Pyrrhocryptus Hancock, 1926
 Stilpnoderes Brèthes, 1927
 Picardiella Lichtenstein, 1920
 Borciella Constantineanu, 1928
 Nipporicnus Uchida, 1931
 Paretha Seyrig, 1952
 Sphecoctonus Seyrig, 1952
 Stenarella Szépligeti, 1916
 Orientostenaraeus ;Uchida, 1930
 Parasilsila Cheesman, 1936
 Подтриба Sphecophagina
 Arthula Cameron, 1900
 Orientocryptus Uchida, 1931
 Kuniocryptus Sonan, 1937
 Latibulus Gistel, 1848
 Endurus Rondani, 1876
 Pseudosyzeuctus Hedwig, 1961
 Sphecophaga Westwood, 1840
 Chryonomon Desvignes, 1856
 Cacotropa Förster, 1869
 Подтриба Vagenathina
 Stetholophus Townes, 1970a
 Vagenatha Cameron, 1901
 Acleasa Cameron, 1902

Триба Hemigastrini Ashmead, 1900 

 Aconias Cameron, 1904
 Aptesis Förster, 1850
 «Pezoporus» Förster, 1869 (non Illiger, 1811: preoccupied)
 Clypediodon Aubert, 1968
 Colocnema Förster, 1869
 Coelocryptus Thomson, 1873
 Cratocryptus Thomson, 1873
 Cubocephalus Ratzeburg, 1848
 Ecporthetor Förster, 1869
 Pammachus Förster, 1869
 Chaeretymma Förster, 1869
 Stenocryptus Thomson, 1873
 Microcryptus Thomson, 1873
 Planocryptus Heinrich, 1949
 Demopheles Förster, 1869
 Mecocryptus Thomson, 1873
 Echthrus Gravenhorst, 1829
 Sphaetes Bremi, 1849
 Karaechthrus Uchida, 1929
 Bioleter Meyer, 1930
 Giraudia Förster, 1869
 Calocryptus Thomson, 1873
 Pseudocryptus Kriechbaumer, 1893
 Hemigaster Brullé, 1846
 Chreusa Cameron, 1899
 Asius Tosquinet, 1903
 Charmis Tosquinet, 1903
 Cryptodema Morley, 1913
 Javra Cameron, 1903
 Cnemocryptus Cameron, 1903
 Finchra Cameron, 1907
 Monocryptus Hellén, 1956
 Listrocryptus Brauns, 1905
 Litochila Momoi, 1965
 Livipurpurata Wang & Yao, 1994
 Mansa Tosquinet, 1896
 Colganta Cameron, 1902
 Pseudomansa Szépligeti, 1916
 Megaplectes Förster, 1869
 Iocryptus Thomson, 1873
 Megaloplectes Schulz, 1906
 Notocampsis Townes, 1970a
 Oresbius Marshall, 1867
 Opidnus Förster, 1869
 Oxytaenia Förster, 1869
 Parmortha Townes, 1962
 Platymystax Townes, 1970a
 Plectrocryptus Thomson, 1874
 Pleolophus Townes, 1962
 Polytribax Förster, 1869
 Plesignathus Förster, 1869
 Neleophron Förster, 1869
 Epiphobus Förster, 1869
 Steriphocryptus Cameron, 1903
 Chasmocryptus Uchida, 1936
 Rhytura Townes, 1962
 Schenkia Förster, 1869
 Ecpaglus Förster, 1869
 Schenckia Dalla Torre, 1901
 Stomacis Townes, 1970a

Триба Phygadeuontini Förster, 1869 
12 подтриб (или в статусе Phygadeuontinae = Gelinae; 122 рода)

 Подтриба Acrolytina
 Acidnus Townes, 1970a
 Acrolyta Förster, 1869
 Rhadinocera Förster, 1869
 «Mosia» Seyrig, 1952 (non Gray, 1843: preoccupied)
 Parhemiteles Seyrig, 1952
 Brachedra Townes, 1970a
 Cormobius Townes, 1970a
 Diaglyptella Seyrig, 1952
 Diaglyptellana Horstmann, 1976
 Diaglyptelloides Aubert, 1993
 Diaglyptidea Viereck, 1913
 Diatora Förster, 1869
 Microtoridea Viereck, 1912
 Zaraparaphylax Viereck, 1913
 Apanteloctonus Seyrig, 1952
 Encrateola Strand, 1916
 Eudelus Förster, 1869
 Idemum Förster, 1869
 Calliphrurus Förster, 1869
 Isdromas Förster, 1869
 Phatnacra Förster, 1869
 Larsephna Cameron, 1903
 Daictimorpha Viereck, 1912
 Lysibia Förster, 1869
 Pemon Förster, 1869
 Stiboscopus Förster, 1869
 Haplaspis Townes, 1944
 Micraris Townes, 1970a
 Neopimpla Ashmead, 1900
 Cyrtobasisv Cushman, 1919
 Microceratops Seyrig, 1952
 Sozites Seyrig, 1952
 Stenotes Townes, 1970a
 Trachaner Townes, 1970a
 Подтриба Bathytrichina
 Apophysius Cushman, 1922
 Bathythrix Förster, 1869
 Ischnurgops Förster, 1869
 Steganops Förster, 1869
 Panargyrops Förster, 1869
 Gausocentrus Förster, 1869
 Stenoschema Förster, 1869
 Leptocryptus Thomson, 1873
 Agenora Cameron, 1909
 Chrysocryptus Cameron, 1902
 Anunda Cameron, 1911
 Retalia Seyrig, 1952
 Rhabdosis Townes, 1970a
 Surculus Townes, 1970a
 Подтриба Chiroticina
 Asmenophylax Gauld, 1984
 Astomaspis Förster, 1869
 Caenopimpla Cameron, 1900 (Gauld, 1984)
 Syrites Tosquinet, 1903
 Caenaulax Cameron, 1905 (Townes & Townes, 1973)
 Acanthoprymnus Cameron, 1905
 Camptolynx Cameron, 1911
 Bentyra Cameron, 1905
 Lissarcha Cameron, 1912
 Koshunia Uchida, 1932
 Bodedia Seyrig, 1952
 Chirotica Förster, 1869
 «Allocota» Förster, 1869 (non Motschoulsky, 1860: preoccupied)
 Diaglypta Förster, 1869
 Deuterospinolia Dalla Torre, 1902
 Aphadnus Cameron, 1907
 Hymenosyneches Viereck, 1912
 Diracela Townes, 1973
 Dolichomastix Ceballos, 1924
 Epelaspis Townes, 1970a
 Fractipons Townes, 1970a
 Gabia Seyrig, 1952
 Handaoia Seyrig, 1952
 Lienella Cameron, 1905 (January)
 Odontosoma Seyrig, 1952
 Marakelia Seyrig, 1952
 Lissaspis Townes, 1970a
 Mamelia Seyrig, 1952
 Orientohemiteles Uchida, 1932
 Palpostilpnus Aubert, 1961
 Paraglyptus Seyrig, 1952
 Paraphylax Förster, 1869
 Strepsimallus Förster, 1869
 Paurophatnus Cameron, 1905
 Valoga Cameron, 1911
 Photoptera Viereck, 1913
 Neotheroscopus Turner, 1927
 Tsangamania Seyrig, 1952
 Parallocota Seyrig, 1952
 Diodontops Seyrig, 1952
 Resosoa Seyrig, 1952
 Mioplectiscus Benoit, 1955
 Singalissaspis Jussila, 1998
 Подтриба Cremnodina
 Cremnodes Förster, 1850
 Caenomeris Förster, 1869
 Stygera Förster, 1869
 Cremnias Roman, 1939
 Scrobiculus Townes, 1970a
 Vestibulum Townes, 1970a
 Подтриба Endaseina
 Amphibulus Kriechbaumer, 1893
 Cisaris Townes, 1970a
 Coptomystax Townes, 1970a
 Endasys Förster, 1869
 Scinascopus Förster, 1869
 Stylocryptus Thomson, 1873
 Bachiana Strand, 1928
 Glyphicnemis Förster, 1869
 Gnathocryptus Thomson, 1873
 Semiodes Harrington, 1894
 Grasseiteles Aubert, 1965
 Medophron Förster, 1869
 Baryntica Förster, 1869
 Subhemiteles Horstmann, 1976
 Meringops Townes, 1970a
 Tryonocryptus Gauld & Holloway, 1983
 Подтриба Ethelurgina
 Apoglutus Townes, 1970a
 Ethelurgus Förster, 1869

 Zamicrotoridea Viereck, 1917
 Rhembobius Förster, 1869
 Ulothymus Förster, 1869
 Acanthocryptus Thomson, 1873
 Подтриба Gelina
 Agasthenes Förster, 1869
 Asthenoptera Förster, 1869
 Arachnoleter Cushman, 1924
 Blaspidotes Förster, 1869
 Catalytus Förster, 1851
 Dichrogaster Doumerc, 1855
 Otacustes Förster, 1869
 Microtorus Förster, 1869
 Xenobrachys Förster, 1869
 Brachycranium Ashmead, 1900
 Chrysopoctonus Cushman, 1919
 Formocrytpus Uchida, 1931
 Gelis Thunberg, 1827 (Gelis apterus)
 Pezomachus Gravenhorst, 1829
 Pezolochus Förster, 1850
 Hemimachus Ratzeburg, 1852
 «Plesiomma» Förster, 1869 (non Macquart, 1838: preoccupied)
 Alegina Förster, 1869
 «Rhadiurgus» Förster, 1869 (non Loew, 1948: preoccupied)
 Aschistus Förster, 1869
 Philonygmus Förster, 1869
 Ilapinastes Förster, 1869
 Barydotira Förster, 1869
 Urithreptus Förster, 1869
 Terpiphora Förster, 1869
 Micromeson Strickland, 1912
 Myrmicomorpha Viereck, 1913
 Leptogelis Ceballos, 1925
 Cryptogelis Hellén, 1944
 Fianonia Seyrig, 1952
 Holcogelis Aubert, 1957
 Arctodoeon Hellén, 1967
 Rhadiurginus Hellén, 1967
 Thaumatogelis Schmiedeknecht, 1933
 Townostilpnus Aubert, 1961
 Xenolytus Förster, 1869
 Sternocryptus Roman, 1925
 Подтриба Hemitelina
 Aclastus Förster, 1869
 Microplex Förster, 1869
 Daetora Förster, 1869
 Opisthostenus Förster, 1869
 Amblyclastus Gauld, 1984
 Anurotropus Cushman, 1924
 Austriteles Gauld, 1984
 Glyphaclastus Gauld, 1984
 Gynpetomorpha Förster, 1869
 Trisacra Förster, 1869
 Victorovia Tobias, 1963
 Hemiteles Gravenhorst, 1829
 Ocymorus Förster, 1869
 Obsiphaga Morley, 1907
 Pleurogyrus Townes, 1970a
 Polyaulon Förster, 1869
 Thaumatotypus Förster, 1869
 Myersia Viereck, 1912
 Thaumatotypidea Viereck, 1912
 Rhacodopteron Capek, 1956
 Xiphulcus Townes, 1970a
 Notostilbus Townes, 1983
 Подтриба Mastrina
 Aclosmation Gauld, 1984
 Amydraulax Cushman, 1922
 Apotemnus Cushman, 1940
 Bilira Townes, 1970a
 Brachypimpla Strobl, 1902
 Bassocryptus Habermehl, 1919
 Charitopes Förster, 1869
 Adiastola Förster, 1869 (Townes, 1983)
 Clypeoteles Horstmann, 1974
 Distathma Townes, 1970a
 Hemicallidiotes Blanchard, 1942, nomen nudum (Horstmann, 1978 & 1992)
 Afghaniteles Aubert, 1975
 Fianoniella Horstmann, 1992
 Helcostizus Förster, 1869
 Cyrtocryptus Marshall, 1872
 Mesocryptus Thomson, 1873
 Heterocryptus Woldstedt, 1873
 Asternaulax Viereck, 1912
 Chenbergus Navás, 1930
 Indovia Seyrig, 1952
 Isadelphus Förster, 1869
 Perosis Förster, 1869
 Cecidonomus Bridgman, 1880
 Lochetica Kriechbaumer, 1892
 Mastrulus Horstmann, 1978
 Mastrus Förster, 1869
 Daictes Förster, 1869
 Aenoplex Förster, 1869
 Micromonodon Förster, 1869
 Hemicryptus Kriechbaumer, 1893
 Odontoneura Förster, 1869
 Pygocryptus Roman, 1925
 Teluncus Townes, 1970a
 Zoophthorus Förster, 1869
 Chaeotomastrus Hellén, 1967
 Подтриба Phygadeuontina
 Arotrephes Townes, 1970a
 Boleslawia Sawoniewcz, 1996
 Cephalobaris Kryger, 1915
 Ceratophygadeuon Viereck, 1924
 Remonzia Seyrig, 1952
 Euromonzia Aubert, 1965
 Gnotus Förster, 1869
 Hedylus Förster, 1869
 Leptocryptoides Horstmann, 1976
 Megacara Townes, 1970a
 Oecotelma Townes, 1970a
 Orthizema Förster, 1869
 Naetes Förster, 1869
 Phyzelus Förster, 1869
 Phygadeuon Gravenhorst, 1829
 Apterophygas Förster, 1869
 Gunopaches Förster, 1869
 Habromma Förster, 1869
 Pantolispa Förster, 1869
 Isochresta Förster, 1869
 Bathymetis Förster, 1869
 Iselix Förster, 1869
 Homelys Förster, 1869
 Ernoctona Förster, 1869
 Zaphleges Förster, 1869
 Ischnocryptus Kriechbaumer, 1892
 Platyrhabdus Townes, 1970a
 Stibeutes Förster, 1869
 Chamaezelus Förster, 1869
 Schizopleuron Aubert, 1968
 Sulcarius Townes, 1970a
 Theroscopus Förster, 1850
 Chamerpes Förster, 1869
 Eriplanus Förster, 1869
 Phyrtus Förster, 1869
 Thysiotorus Förster, 1869
 Aenoplegimorpha Viereck, 1912
 Tricholinum Förster, 1869
 Stiboscopellus Roman, 1930
 Tropistes Gravenhorst, 1829
 Pseudolimerodes Strobl, 1902
 Uchidella Townes, 1957
 Подтриба Rothneyiina
 Hyparcha Townes, 1970a
 Nipponaetes Uchida, 1933
 Potia Seyrig, 1952
 Thalops Townes, 1958
 Rothneyia Cameron, 1897
 Подтриба Stilpnina
 Atractodes Gravenhorst, 1829
 Подрод Asyncrita Förster, 1876
 Подрод Atractodes Gravenhorst, 1829
 Zetesima Förster, 1876
 Подрод Cyclaulatrodes Jussila, 1979
 Подрод Hadratractodes Jussila, 1979
 Подрод Rugatractodes Jussila, 1979
 Mesoleptus Gravenhorst, 1829
 Exolytus Holmgren, 1858
 Stilpnus Gravenhorst, 1829
 Подрод Polyrhembia Förster, 1869
 Подрод Stilpnus Gravenhorst, 1829
 Подрод Xestophytes Förster, 1869
 Xestophya Förster, 1876
 incertae sedis
 Rhadinomastrus Gauld, 1984

Примечания

Литература 
 Oehlke J. (1967): Westpaläarktische Ichneumonidae 1, Ephialtinae. Hymenopterorum Catalogus (new edition) 2: 1-49.
 Townes H.K. & Townes, M. (1962) Ichneumon-flies of America north of Mexico: 3. Subfamily Gelinae, tribe Mesostenini. United States National Museum Bulletin, 216, 1-602.
 Townes H.K. & Gupta, V.K. (1962) Ichneumon-flies of America north of Mexico: 4. Subfamily Gelinae, tribe Hemigastrini. Memoirs of the American Entomological Institute, 2, 1-305.
 Townes H. T. (1969): Genera of Ichneumonidae, Part 1 (Ephialtinae (Pimplinae) , Tryphoninae, Labiinae, Adelognathinae, Xoridinae, Agriotypinae). Memoirs of the American Entomological Institute 11: 1-300.
 Wahl, David (1999): Classification and Systematics of the Ichneumonidae (Hymenoptera).

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20080610150454/http://bitkikorumamuzesi.netfirms.com/ichneumonidae_anahtar.htm#Pimplinae

Cryptinae
Подсемейства насекомых